«Азнефтьяг» Баку () — азербайджанский футбольный клуб из города Баку. Был основан в 1991 году.

История

Советский период 
Клуб был создан в 1991 году под названием «Тарагги» Баку. В чемпионатах СССР участия не принимал.

Новая история 
В 1992 году после провозглашения независимости и начала проведения первого национального чемпионата, клуб дебютировал в Высшей лиге Азербайджана, заняв 9-е место среди 26 команд. Первым главным тренером бакинцев был опытный специалист Казбек Туаев. Бомбардирами клуба стали Самир Мамедов и Камиль Байрамов, записавшие в свой актив по 7 забитых мячей.

В 1993 года формат Высшей лиги Азербайджана был немного изменен. Команды были разбиты на 2 группы (по 10 в каждой). «Тарагги», переименованный в «Азнефтьяг», попал в группу «А», где занял 9-е место и в итоге опустился в Первую лигу.

В сезоне 1993/94 годов «Азнефтьяг» принял участие в Первой лиге чемпионата Азербайджана, по итогам заняв 1-е место в группе «А» и вновь получив право на выступления в высшем дивизионе.

Статистика

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Бывшие футболисты 
Список игроков клуба в 1992 и 1993 годах.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Азербайджана (1993/94).
 1/2 финала Кубка Азербайджана (1992).

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com 
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk

Источники 
 Azerbaijan - List of Final Tables
 Профиль клуба на сайте wildstat.com

Футбольные клубы Азербайджана, прекратившие существование